Calmar – località del Canada in Alberta
Calmar – città degli Stati Uniti in Iowa